Kaikaifilu hervei è un rettile estinto, appartenente ai mosasauridi. Visse alla fine del Cretaceo superiore (Maastrichtiano, circa 66 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Antartide.

Descrizione
Questo animale è noto principalmente per un cranio, che nell'animale in vita doveva essere lungo circa 1,2 metri. Il cranio era più grande di quello di altri mosasauri contemporanei come Taniwhasaurus antarcticus, il cui cranio era lungo circa 65 centimetri. Le suture tra le ossa del cranio erano fuse, mentre l'ectepicondilo e l'entepicondilo (creste sull'omero che garantivano l'inserzione di zone muscolari) erano ben sviluppati, e il tessuto interno dell'osso era relativamente denso; queste caratteristiche suggeriscono che l'esemplare fosse adulto.

Oltre alla taglia, Kaikaifilu si distingueva dai suoi stretti parenti per un insieme di caratteristiche. Vi era una cresta prominente di fronte al margine superiore dell'orbita, e vi era un'altra cresta tra le due narici (al contrario di Tanhiwasaurus). La forma delle ossa frontali inoltre differiva da quella di un altro mosasauro vissuto nei continenti meridionali, Moanasaurus. Inoltre, l'ampiezza del cranio si contraeva nella zona antistante le orbite, e la testa dell'omero era molto spessa verticalmente. 

La caratteristica più rilevante di Kaikaifilu era data dalla dentatura, marcatamente eterodonte: ciò significa che nelle sue fauci erano presenti diversi tipi di denti. Vi erano denti conici di media grandezza privi di superfici d'usura, denti conici di medie dimensioni con superfici d'usura nella parte interna e in quella esterna, denti conici molto grandi privi di superfici d'usura e denti piuttosto smussati con una sezione a D e smalto soffice (che probabilmente rappresentavano denti in fase di crescita). Un altro mosasauro dalla dentatura eterodonte piuttosto simile era Eremiasaurus.

Scoperta dei fossili
Kaikaifilu hervei venne descritto per la prima volta nel 2016, sulla base di un cranio incompleto, frammenti delle fauci, un omero e una trentina di denti isolati; i fossili furono ritrovati nella formazione Lopez de Bertodano nell'Isola di Seymour, in Antartide. Le rocce contenenti i fossili datano al tardo Maastrichtiano, poco prima del limite K-T. Al contrario dei resti di altri vertebrati rinvenuti sull'isola, i fossili mostrano un colore giallastro, che suggerisce un'alterazione considerevole dei minerali nell'esemplare. Il cranio, quando venne ritrovato, era molto danneggiato e alcune parti erano presenti solo come calchi naturali. Il nome Kaikaifilu è in onore di "Kai-Kai filú", una divinità simile a un rettile della cosmologia del popolo Mapuche; l'epiteto specifico è in onore di Francisco Hervé, un geologo cileno che ha contribuito molto allo studio della geologia del Cile e dell'Antartide.

Classificazione
Alcune analisi filogenetiche compiute nel 2016 hanno determinato le parentele di Kaikaifilu; le analisi hanno indicato che questo animale era strettamente imparentato a Tylosaurus e a Taniwhasaurus, nella sottofamiglia di mosasauridi nota come Tylosaurinae. I risultati di una delle quattro analisi condotte sono mostrati qui sotto in un albero filogenetico (Otero et al., 2016):

Paleobiologia
Nella formazione Lopez de Bertodano sono stati identificati in precedenza altri generi di mosasauri, tra cui Mosasaurus, Prognathodon, Plioplatecarpus, Moanasaurus e Liodon. Tuttavia, l'identificazione di tutti questi generi nella formazione era basata su denti isolati, alcuni dei quali combaciano perfettamente con quelli di Kaikaifilu, dotato di diverse morfologie dentarie. È quindi molto probabile che alcuni di questi generi non fossero presenti in Antartide. Kaikaifilu viveva insieme al plesiosauro Aristonectes.

Bibliografia
 Otero, R.A.; Soto-Acuña, S.; Rubilar-Rogers, D.; Gutstein, C.S. (2016). "Kaikaifilu hervei gen. et sp. nov., a new large mosasaur (Squamata, Mosasauridae) from the upper Maastrichtian of Antarctica". Cretaceous Research. doi:10.1016/j.cretres.2016.11.002

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Mosasauroidi